Thomas Burke è il nome di diverse persone:
Thomas Burke (1875-1929), atleta statunitense due volte campione olimpico ad Atene 1896;
Thomas Burke (1886-1945), scrittore britannico;
Thomas Burke (1747-1783), politico statunitense di origine irlandese, governatore della Carolina del Nord;
Thomas Burke (1709-1776), vescovo della diocesi di Ossory;
Thomas Burke (1749-1815), pittore ed incisore irlandese;
Thomas Patrick Burke, meglio noto col nomignolo Tom, (1910-1973), politico australiano
Thomas Henry Burke (1829-1882), politico irlandese, sottosegretario di stato britannico per l'Irlanda;
Thomas Henry Burke  (1904-1959), politico statunitense, deputato del Congresso dal 1949 al 1951.
Tom Burke (1981-), attore britannico.